Jumper – componente metallico utilizzato per cortocircuitare dei contatti
 Jumper – dispositivo immaginario presente nella serie televisiva Stargate
 Jumper – videogioco per PC del 2004
 Jumper – romanzo di Steven Gould del 1992
 Jumper – singolo dei Third Eye Blind del 1997
 Jumper – singolo dei Rudimental del 2021
 Jumper - Senza confini – film del 2008 diretto da Doug Liman